

Фамилия 
Фулло́н — фамилия, скорее всего, произошла от латинского — fullon — суконщик, валяльщик, сукновал в Риме.
 
 
 Фуллон, Фёдор Иванович (1869—1942) — русский офицер, герой Первой мировой войны.

Примечания

Литература 
 «Немцы России». Энциклопедия. Т. 1. 1999.

См. также 
 Фулон
 Фулл-он